Михайло «kane» Благін (нар. 4 січня 1986 року Харків ) — український тренер Counter-Strike: Global Offensive, колишній гравець Counter-Strike. Він найбільш відомий тим, що був тренером Gambit Esports і Natus Vincere, а також у ролі внутрішньоігрового лідера pro100 і Virtus.pro.

Гравці в Counter-Strike